Мши́нская:

 Мшинская — посёлок в Лужском районе Ленинградской области.
 Мшинская — станция в Октябрьской железной дороги.
 Мшинская — садоводческий массив в Лужском районе Ленинградской области.